Fredrik Olausson (né le  à Dädesjö) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace devenu entraîneur. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
En 1984, il commence sa carrière dans la Division 1 avec son club formateur du Nybro IF. Il est choisi en quatrième ronde en  par les Jets de Winnipeg lors du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey. Il remporte le championnat de Suède 1986 avec le Färjestads BK et part en Amérique du Nord. Il a décroché la Coupe Stanley 2002 avec les Red Wings de Détroit. Il ajoute à son palmarès l'Elitserien 2004 avec le HV 71. Gravement malade, il met un terme à sa carrière en 2007 après avoir commencé la saison avec le Färjestads BK. En 2009, il est nommé entraîneur-adjoint du HV 71.

Carrière internationale 
Il a représenté la Suède au niveau international. Il a remporté la médaille d'argent au championnat du monde 1986. Il a participé aux Jeux Olympiques de 2002.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

| 1982-1983 || Nybro IF|| Division 1|| 31|| 4|| 4|| 8|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1983-1984|| Nybro IF || Division 1 || 28|| 8|| 14|| 22|| 32|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1984-1985|| Färjestads BK|| Elitserien|| 29|| 5|| 12|| 17|| 22|| 3|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
| 1985-1986|| Färjestads BK || Elitserien|| 33|| 4|| 12|| 16|| 22|| 8|| 3|| 2|| 5|| 6
|-
| 1986-1987|| Jets de Winnipeg|| LNH|| 72|| 7|| 29|| 36|| 26|| 10|| 2|| 3|| 5|| 4
|-
| 1987-1988|| Jets de Winnipeg|| LNH|| 38|| 5|| 10|| 15|| 18|| 5|| 1|| 1|| 2|| 0
|-
| 1988-1989|| Jets de Winnipeg|| LNH|| 75|| 15|| 47|| 62|| 32|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1989-1990|| Jets de Winnipeg|| LNH|| 77|| 9|| 46|| 55|| 32|| 7|| 0|| 2|| 2|| 2
|-
| 1990-1991|| Jets de Winnipeg|| LNH|| 71|| 12|| 29|| 41|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1991-1992|| Jets de Winnipeg|| LNH|| 77|| 20|| 42|| 62|| 34|| 7|| 1|| 5|| 6|| 4
|-
| 1992-1993|| Jets de Winnipeg|| LNH|| 68|| 16|| 41|| 57|| 22|| 6|| 0|| 2|| 2|| 2
|-
| 1993-1994|| Jets de Winnipeg|| LNH|| 18|| 2|| 5|| 7|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1993-1994 || Oilers d'Edmonton|| LNH|| 55|| 9|| 19|| 28|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1994-1995|| Oilers d'Edmonton|| LNH|| 33|| 0|| 10|| 10|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1994-1995 || EC Ehrwald|| Autriche|| 10|| 4|| 3|| 7|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1995-1996|| Oilers d'Edmonton|| LNH|| 20|| 0|| 6|| 6|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1995-1996 || Mighty Ducks d'Anaheim|| LNH|| 36|| 2|| 16|| 18|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1996-1997|| Mighty Ducks d'Anaheim || LNH|| 20|| 2|| 9|| 11|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1996-1997 || Penguins de Pittsburgh|| LNH|| 51|| 7|| 20|| 27|| 24|| 4|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 1997-1998|| Penguins de Pittsburgh|| LNH|| 76|| 6|| 27|| 33|| 42|| 6|| 0|| 3|| 3|| 2
|-
| 1998-1999|| Mighty Ducks d'Anaheim|| LNH|| 74|| 16|| 40|| 56|| 30|| 4|| 0|| 2|| 2|| 4
|-
| 1999-2000|| Mighty Ducks d'Anaheim|| LNH|| 70|| 15|| 19|| 34|| 28|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2000-2001|| CP Berne|| LNA|| 43|| 12|| 15|| 27|| 28|| 4|| 1|| 4|| 5|| 0
|-
| 2001-2002|| Red Wings de Détroit|| LNH|| 47|| 2|| 13|| 15|| 22|| 21|| 2|| 4|| 6|| 10
|-
| 2002-2003|| Mighty Ducks d'Anaheim|| LNH|| 44|| 2|| 6|| 8|| 22|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2003-2004|| HV 71 Jönköping|| Elitserien|| 45|| 8|| 13|| 21|| 44|| 19|| 4|| 6|| 10|| 26
|-
| 2004-2005|| HV 71 Jönköping|| Elitserien|| 41|| 8|| 20|| 28|| 40|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006|| HV 71 Jönköping|| Elitserien|| 46|| 7|| 21|| 28|| 26|| 7|| 0|| 3|| 3|| 4
|-
| 2006-2007|| Färjestads BK|| Elitserien|| 12|| 0|| 6|| 6|| 6|| -|| -|| -|| -|| -

| || 147|| 434|| 581|| 452|| 71|| 6|| 23|| 29|| 28

|206 || 32|| 84|| 116|| 160|| 37|| 8|| 11|| 19|| 36

|59 || 12|| 18|| 30|| 44|| -|| -|| -|| -|| -

Références 

Naissance en octobre 1966
Joueur international suédois de hockey sur glace
Entraîneur suédois de hockey sur glace
Choix de repêchage des Jets de Winnipeg (1972-1996)
Champion de la Coupe Stanley
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2002
Joueur du Nybro Vikings IF
Joueur du Färjestads BK
Joueur des Jets de Winnipeg (1972-1996)
Joueur des Oilers d'Edmonton
Joueur des Mighty Ducks d'Anaheim
Joueur des Penguins de Pittsburgh
Joueur du CP Berne
Joueur des Red Wings de Détroit
Joueur du HV 71
Défenseur de hockey sur glace
Membre du Temple de la renommée du hockey suédois